La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Toscana nella stagione 1955-1956.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie.

Girone A

Classifica finale

Verdetti finali 
Montecatini promossa in IV Serie 1956-1957.
Uzzanese ripescata per motivi ignoti.
Castelnuovo, Calzaturieri e Buggiano retrocesse in Prima Divisione.

Girone B

Classifica finale

Verdetti finali 
Arezzo promosso in IV Serie 1956-1957.
Delle Signe e Pontassieve ripescata per motivi ignoti.
Galluzzo e Fortis Juventus retrocesse in Prima Divisione.

Girone C

Classifica finale

Verdetti finali 
Labrone promossa in IV Serie 1956-1957.
Portuale e San Frediano ripescate per motivi ignoti.
Marinese e San Carlo Solvay retrocesse in Prima Divisione.

Finali per il titolo
??

Note

Bibliografia 
 Annuario 1955-1956 della F.I.G.C. - Roma (1956)

Toscana